А-22 может означать:

 Аэропракт A-22 — лёгкий самолёт компании Аэропракт
 А-22 «Огонь» — огнемётно-зажигательный комплекс (РСЗО)